Die Ski Classics (offiziell Visma Ski Classics) sind eine Wettkampfserie, die Skimarathons in klassischer Technik umfasst. Das Konzept von Ski Classics zielt darauf ab, einen medienfreundlichen Rahmen um den Auftritt professioneller Teams bei Langdistanz-Skirennen zu bilden. Die Rennserie hatte ihre Premiere 2011. Sie wird im Unterschied zum Worldloppet Cup nicht vom internationalen Skiverband FIS ausgeschrieben. Die erste Austragung der Ski Classics umfasste sechs Skirennen. Inzwischen gehören zwölf Läufe und ein Prolog zu der Wettkampfserie.

Im August 2012 wurde die Aktiebolag Ski Classics AB gegründet, hinter der das schwedische Medienunternehmen IEC in Sports sowie die Organisatoren des Wasalaufes und des Birkebeinerrennet stehen.

Wertung und Prämierung 
Für die Platzierung im Ziel und bei Zwischensprints werden Punkte vergeben. Ab der Saison 2014 gilt für die Punktvergabe folgende Regelung. Unter den erstplatzierten 50 Männern und 50 Frauen werden Punkte verteilt, sofern ihre Laufzeit die Zeit des Siegers bzw. der Siegerin nicht um 10 % übersteigt. Der Sieger erhält 200 Punkte, der Zweitplatzierte 170, der Dritte 140, der Vierte 120, der Fünfte 100, der Sechste 95 und so weiter mit sich verringernden Punktabständen bis zum Fünfzigsten, der einen Punkt erhält. Für die Wertung der Zwischensprints werden Punkte an die ersten fünf Läufer vergeben (40, 30, 20, 10 bzw. 5 Punkte).

Die Prämierung findet nach Abschluss der Rennserie für die Gesamtwertungen statt. Es gibt Einzelwertungen für Männer, Frauen, Junioren und Juniorinnen, in welche die Punkte aus den Zielplatzierungen eingehen. Des Weiteren wird eine Sprintwertung, eine Bergwertung und eine Teamwertung geführt. Für die Saison 2013 war für alle Prämierungen ein Preisgeld von in Summe 150.000 Euro ausgeschrieben. Für 2014 wurden 200.000 Euro ausgelobt. Die jeweils in der Gesamtwertung führenden Läuferinnen und Läufer tragen bei den Rennen farbige Startnummern (gelb für die Einzelwertung, grün für die Sprintwertung, rot-schwarz für die Bergwertung, rosa für die Juniorwertung).

Athleten, die um Wertungspunkte von Ski Classics konkurrieren wollen, müssen in Teams bei Ski Classics registriert sein und eine Lizenz der FIS besitzen. Die Teams können aus einer oder bis zu zehn Personen bestehen. Für die Athleten bestehen Verpflichtungen, den Medien für Interviews vor und nach dem Rennen zur Verfügung zu stehen.

Rennen der Serie

Aktuell im Kalender der Serie

Ehemalige Rennen der Serie

Entwicklung der Rennserie 
In der ersten Auflage 2011 umfasste die Rennserie den Isergebirgslauf, den Marcialonga, den König-Ludwig-Lauf, den Wasalauf, das Birkebeinerrennet und ein Abschlussrennen, welches am norwegischen Norefjell durchgeführt wurde und zu dem nur die professionellen Läufer der Ski-Classics-Serie startberechtigt waren.

Im Jahr 2012 war einmalig der Tartu Maraton in Estland Bestandteil der Rennserie. Wegen Schneemangels am Norefjell wurde 2012 das Abschlussrennen nach Vålådalen in Schweden verlegt.

2013 wurde erstmals der Årefjällsloppet im schwedischen Jämtland veranstaltet. Seither bildet dieser Skimarathon den Abschluss der Serie.

Als 2014 der Isergebirgslauf mangels Schnee abgesagt werden musste, fragten die Organisatoren von Ski Classics beim Organisationskomitee von La Diagonela in der Schweiz an, ob dieser ursprünglich erst für 2015 geplante Skimarathon kurzfristig als Ersatz für den Isergebirgslauf durchgeführt werden könne. Der Wettkampf wurde daraufhin in weniger als sieben Tagen in Zuoz organisiert und war zunächst nur für Profiläufer vorgesehen, wurde aber auch für Amateure geöffnet. Wegen starkem Wind musste 2014 das Birkebeinerrennet in Norwegen am Wettkampftag abgesagt werden.

Ab der Wintersaison 2014/2015 wurde La Diagonela planmäßig in den Wettkampfkalender von Ski Classics aufgenommen. Außerdem wurde das Programm um den in Livigno stattfindenden Skimarathon La Sgambeda erweitert und ein Prolog über 15 km eingeführt, der am Tag vor dem klassischen Rennen von La Sgambeda in Livigno stattfand. Beim Prolog starteten die Frauen im Massenstart und die Männer teamweise zeitversetzt. Für die Teilnahme am Prolog wurden den Athleten unabhängig von der Endplatzierung 50 Punkte für die Ski-Classics-Gesamtwertung gutgeschrieben. Für die Teamwertung erhielten die besten Mannschaften bis Platz 25 Punkte nach dem Ski-Classics-Punkteschema. Die maßgebliche Teamzeit wurde dabei aus der Addition der schnellsten Frauenzeit mit der mit dem Faktor drei multiplizierten drittschnellsten Männerzeit des Teams errechnet.

Zur Saison 2015/16 wurde der Volkslanglauf Toblach–Cortina ins Programm der Ski Classics aufgenommen. Nach der witterungsbedingten Absage des König-Ludwig-Laufs im Februar 2016 wurde dieser durch den erstmals ausgetragenen Kaiser-Maximilian-Lauf ersetzt. Ab der Saison 2016/17 wird der Kaiser-Maximilian-Lauf fester Bestandteil der Ski Classics.

Mit der Saison 2016/17 wurde die Anzahl der Rennen auf zwölf erhöht. Neben dem Kaiser-Maximilian-Lauf kamen der Reistadløpet in Norwegen, der Ylläs–Levi in Finnland sowie mit dem Vasaloppet China erstmals ein Rennen außerhalb Europas neu ins Programm. Der König-Ludwig-Lauf wurde aus dem Rennprogramm gestrichen. Zudem wurde der Prolog der Serie vom bisherigen Austragungszeitpunkt, dem Vortag der La Sgambeda, eine Woche vorverlegt und wird nun im schweizerischen Pontresina nach einem neuen Modus ausgetragen. Beim Prolog erfolgt der Start für alle Teilnehmer zeitversetzt. Bei den Männern starten die Teams (d. h. die jeweils ersten Starter des Teams) in einem Abstand von fünf Minuten, und die einzelnen Teammitglieder starten um 15 Sekunden zeitversetzt. Das Startfeld der Frauen ist nicht teamweise unterteilt. Die Frauen starten beim Prolog nacheinander um 30 Sekunden zeitversetzt.

Ergebnisse der Gesamtwertung

Männer

Frauen

Weblinks 
 Homepage von Ski Classics

 
Erstveranstaltung 2011